W Polsce 
 Janczewo – wieś w woj. lubuskim, w pow. gorzowskim, w gminie Santok 
 Janczewo – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Jedwabne 
 Janczewo – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Wizna

 Janczewo – gromada w powiecie gorzowskim
 Janczewo – gromada w powiecie łomżyńskim

Zobacz też Janczewo Wielkie, Janczewo-Sukmanki